MRZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moree (Nuova Galles del Sud) (Australia)